Embrace the End — группа, играющая в стиле металкор, из города Сакраменто, столицы штата Калифорния. Основанная в 2001 году четырьмя молодыми людьми, группа претерпела серьёзные изменения в составе, однажды включая в себя даже 6 участников, среди которых было 2 вокалиста. Однако, после отъезда вокалиста Pat Piccolo, они решили продолжать творчество без него. Jesse Alford стал единственным вокалистом в группе и по сей день он поет в ней. Их дебютный альбом, Counting Hallways to the Left, был выпущен на CD летом 2005 года на лейбле Abacus Records. Они провели несколько туров по всем штатам.

Действительные члены 
 Jesse Alford — вокал
 Christopher McMahon — гитара
 Addison Quarles — бас-гитара
 Bart Mullis — ударные
 Spencer Daly — гитара

Бывшие члены 
 Daniel Tanner — бас
 Joel Adams — гитара
 Pat Piccolo — вокал
 Karl Metts — гитара
 Ryan «Louie» Lewis — бас
 Kyle Dixon — гитара
 Josh Acres — вокал

Дискография

Полноценные записи 
 It All Begins With One Broken Dream (EP) (2001) Dark Vision Records
 Counting Hallways to the Left (2005) Abacus Records
 Ley Lines (2008) Century Media Records

Демо 
 S/T Demo Tape (2000)

Винил 
 S/T 7"  (2003) Mokita Records

Сплиты 
 Embrace The End vs. The End of Six Thousand Years (2006) Still Life Records

Ссылки 
 Официальный сайт группы Embrace The End
 Официальный сайт Century Media Records
 Myspace

Металкор-группы США
Дэткор-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Исполнители Century Media Records
Хеви-метал-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Сакраменто